Vierzehn-Nothelfer-Kirche bzw. -kapelle ist eine Kirche, Klosterkirchen bzw. Kapelle, die den Vierzehn Nothelfer gemeinsam geweiht bzw. gewidmet sind. Patrozinium ist der 8. Juli (Sankt Kilian, selbst kein Nothelfer).

Das Patrozinium ist besonders in Süddeutschland und Österreich verbreitet

 Vierzehn-Nothelfer-Kirchen sind oft vorzugsweise einem der Heiligen zugedacht, siehe auch → Achatiuskirche, Ägidienkirche, Barbarakirche, Blasiuskirche, Christophoruskirche, Cyriakuskirche, Dionysiuskirche, Erasmuskirche, Eustachiuskirche, Georgskirche, Katharina-von-Alexandrien-Kirche, Margareta-von-Antiochia-Kirche, Pantaleonskirche, Veitskirche – außerdem gibt es noch einige andere Heilige, die in die Gruppe gestellt werden.
 Außerdem gilt die Maria Muttergottes als Königin der Nothelfer → Maria-Hilf-Kirche, Mariä-Schutz-Kirche.

Legende:
  …  Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken, Sanktuarien, wichtige Wallfahrtskirchen u. ä.

Liste

Deutschland 
 Apfeltrach, Bayern, Kapelle zu den 14 Nothelfern
 Bad Staffelstein, Bayern,  Basilika Vierzehnheiligen
 Bellscheid, Rheinland-Pfalz, Vierzehn Nothelfer (Bellscheid)
 Brunntal, Baden-Württemberg, 14-Heiligen-Kapelle
 Daun, Rheinland-Pfalz, Ehemalige Filialkirche zu den Hl. 14 Nothelfern in Rengen
 Dickenschied, Rheinland-Pfalz, Pfarrkirche Vierzehn-Nothelfer
 Dillingen, Saarland, St. Maximin (Pachten)
 Düsseldorf-Bilk, Nordrhein-Westfalen, Stoffeler Kapelle „Zum Heiligen Kreuz und der Vierzehn Nothelfer“
 Eichstätt-Wasserzell, Bayern, Kirche der Vierzehn Nothelfer
 Einkorn, Baden-Württemberg, Wallfahrtskirche zu den 14 Nothelfern
 Ensdorf, Bayern, St. Dionys und Nothelfer
 Gamburg, Baden-Württemberg, 14-Heiligen-Kapelle
 Gera-Langenberg, Thüringen, Vierzehn-Nothelfer-Kirche
 Grevenstein, Nordrhein-Westfalen, Nothelferkapelle
 Hirschau, Bayern, Vierzehnnothelferkirche Hirschau
 Kirche Vierzehnheiligen (Jena), Thüringen, Ehemalige Wallfahrtskirche in Vierzehnheiligen
 Mainz-Gonsenheim, Rheinland-Pfalz, Vierzehn-Nothelfer-Kapelle
 München, Am Hart, Zu den heiligen vierzehn Nothelfern (München)
 Merchweiler-Wemmetsweiler, Saarland, St. Michael
 Neuhofen-Windorf, Bayern, Wallfahrtskirche Vierzehn Nothelfer
 Ockenheim, Rheinland-Pfalz, Wallfahrtskirche Vierzehn-Nothelfer, Jakobsberg
 Reichstädt, Thüringen, ehemalige Kahlehöhenkirche
 Sägemühle (Meschede), Nordrhein-Westfalen, Kapelle zu den 14 Nothelfern
 Ruppertsberg, Rheinland-Pfalz, Klausenkapelle
 Teuschnitz, Bayern,  Maria, die Königin der Märtyrer und der 14 heiligen Nothelfer
 Wawern (Eifel), Rheinland-Pfalz, St. Apollonia (Wawern)
 Weimar, Thüringen, Zu den 14 Heiligen (Süßenborn)
 Welden, Bayern, Friedhofskapelle zu den Vierzehn Nothelfern
 Wollbrandshausen, Niedersachsen, Wallfahrtskapelle zu den Vierzehn Heiligen Nothelfern

Italien 
 Vierzehn Nothelfer (Gaid), Gemeinde Eppan, Südtirol
 Vierzehn-Nothelfer-Kirche, Mals im Obervinschgau, Südtirol

Österreich 
Kärnten
 Filialkirche Poitschach
Niederösterreich
 Pfarrkirche Dietmanns in Großdietmanns
 Ortskapelle Schagges
Oberösterreich
 Pfarrkirche Oberhofen am Irrsee
Steiermark
 Vierzehn-Nothelfer-Kirche (Graz)
 Filialkirche Vierzehn Nothelfer (Petersdorf II)
Tirol
 Pfarrkirche Igls
 Pfarrkirche Schlaiten
 Kapelle hl. Blasius zu den 14 Nothelfern in Paznaun
Vorarlberg
 Kapelle Kehlen
Wien
 Lichtentaler Pfarrkirche

Schweiz 
 Nothelferkapelle Däniken
 Vierzehn-Nothelfer-Kapelle in Silenen UR
 Nothelferkapelle in Brunnen SZ

Polen 
 Trzebnica, Kapelle

Tschechien 
 Kirche der Vierzehn Nothelfer in Abertamy
 Franziskanerkloster Kadaň, Kloster der Vierzehn Nothelfer
 Kirche der Vierzehn Nothelfer in Krompach

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Vierzehn Nothelfer